Eden lahko pomeni
 Edenski ali rajski vrt iz Prve Mojzesove knjige
 Eden/en, ena, eno - števnik 1
 Eden, roman poljskega pisatelja Stanisława Lema
 Eden, roman slovenskega pisatelja Janeza Baniča

Poleg tega je Eden tudi ime, priimek ali vzdevek več oseb:
 Jaap Eden - nizozemski športnik
 Eden Phillpotts - angleški književnik
 Anthony Robert Eden - britanski politik (1897 - 1977)